EM i håndbold 2006 kan henvise til flere sportsbegivenheder
 EM i håndbold 2006 (mænd)
 EM i håndbold 2006 (kvinder)